«Raven» (o «The Raven», o sus plurales «Ravens» o «The Ravens») puede hacer referencia a:

Aeronáutica 
 General Dynamics/Grumman EF-111A Raven, avión de guerra electrónica.
 AeroVironment RQ-11 Raven, vehículo aéreo no tripulado miniatura a control remoto.

Música 
 Raven (banda), grupo musical británico de heavy metal.
 The Raven (álbum de Lou Reed), álbum de Lou Reed, de 2003.
 The Raven (álbum de The Stranglers), álbum de The Stranglers, de 1979.

Ficción 
 Raven (Tekken), personaje de la serie de videojuegos Tekken.
 Raven (cómic), superheroína de DC Comics.

Personalidades 
 Raven (luchador) (n. 1964), nombre artístico del luchador profesional estadounidense Scott Levy.
 Raven (Nelly-Marie Vickers) (n. 1964), nombre artístico de la actriz de pornográfica estadounidense Nelly-Marie Vickers.
 Raven (drag queen)

Cine 
 The Raven (película de 2007), película de 2007 del director David DeCoteau.
 The Raven (película de 2012) (The Raven), película estadounidense de intriga, de 2012.

Miscelánea 
 Raven Clothing, marca registrada en el Reino Unido para ropa gótica.
 Raven Software, empresa estadounidense creadora de videojuegos para computadora.
 Raven: Interactive Sound Analysis Software, programa para análisis de sonidos creado por la universidad de Cornell.
 Baltimore Ravens, equipo de la Liga de Fútbol Profesional (National Football League, NFL), de Estados Unidos.
 Raven (Virginia), lugar designado por el censo, situado en el condado de Tazewell, Virginia (Estados Unidos).